Список сезонов МЛБ.

1870-е

1880-е

1890-е

1900-е

1910-е

1920-е

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

 
Сезоны